Zrmanja je lahko: 

 Zrmanja, naselje v Dalmaciji
 Zrmanja, reka v Dalmaciji